Grijalva puede referirse a:

 Grijalva (España), parroquia española del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña, Galicia.
 Río Grijalva, río en Chiapas, México, bautizado en honor del conquistador español Juan de Grijalva.